Кутлуг-туркан ага — старшая сестра Тимура. Она была женой Дауда Дуглата — выходца из племени Дуглат (одно из древних тюркских племен, имевших большую власть и связи в то время). Прожила жизнь в Самарканде, была занята воспитанием своих племянников. Она часто содействовала брату в его делах, давала убежище в своем доме и имела на него некоторое влияние. Родила двух детей: дочь Шади-мульк ага и сына Сулейман-шаха, бывшего вторым мужем дочери Тимура — Султан Бахт бегим. Как и его отец, Дауд Дуглат, он переметнулся на сторону Халила Султана, после смерти Тимура. Далее их имена перестают упоминаться. Известно лишь о двух сыновьях Сулейман-шаха — Юсуфе, который женился на дочери Мухаммада Султана (сына Джахангира, сына Тимура) и Рустаме, бывшим одним из эмиров Улугбека. Кутлуг-туркан ага умерла в 1388 году, ещё больше усилив печаль Тимура, переживавшего в то время смерть жены Дильшад-ага. Кутлуг-туркан ага была похоронена с дочерью в Мавзолее Шахи Зинда.

Литература 

 «Уложение Тимура» Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, Ташкент. Перевод с персидского Хамидуллы Караматова, под научной редакцией Б. Ахмедова, автор предисловия, примечаний и комментариев Б. Ахмедов, 1999.
 Хильда Хукхэм «Властитель семи созвездий» 1995, Ташкент, издательство «Адолат».
 Women in the Medieval Islamic World, edited by Gavin R. G. Hambly
 Women in Iran from the Rise of Islam to 1800, edited by Guity Nashat, Lois Beck